Тритионат калия — неорганическое соединение,
соль калия и тритионовой кислоты с формулой KSO,
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде.

Получение 
 Пропускание диоксида серы через насыщенный раствор тиосульфата калия:

Физические свойства 
Тритионат калия образует бесцветные кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа P nam,
параметры ячейки a = 0,977 нм, b = 1,363 нм, c = 0,576 нм, Z = 4.

Растворяется в воде, не растворяется в этаноле.

См. также 
 Политионаты калия

Литература 
 
 
  

Соли калия
калия